Стридсвагн m/42-57 (швед. Stridsvagn m/42-57, stridsvagn — танк), сокращённо — Стрв m/42-57 (швед. Strv m/42-57) — шведский средний танк, являющийся дальнейшим развитием Strv m/42.

История 
Аббревиатура Strv означает Stridsvagn, то есть «танк». В начале 1950-х годов встал вопрос об обновлении танкового парка шведской армии. Наряду со средними танками (выбор был сделан в пользу британского «Центуриона») армии требовался подвижный и лёгкий танк. Во Франции с целью испытаний был закуплен один танк AMX-13, вооружённый 75-мм орудием. Испытания прошли успешно, но танк был признан слишком дорогим.

Тогда же родилась идея взять его башню и установить на шасси среднего танка Strv m/42. В итоге проект так и не нашёл воплощения в металле, и выбор военных был сделан в пользу Strv 74, который отвечал их требованиям и был дешевле в производстве. Поэтому была идея перевооружения Strv m/42 более мощной арт-системой. Было предложено несколько проектов новой башни — качающейся, по типу французского AMX-13, с автоматом заряжания. Но в итоге всё же остановились на башне классического типа.

Описание конструкции

Броневой корпус и башня 

Слабая «противотанковость» Strv m/42 с его коротким 75-мм орудием стала вполне очевидна практически сразу. В производстве танка, в качестве шасси, использовался готовый корпус от Strv m/42. А башня от AMX-13. Башня имела крайне слабое бронирование, она едва могла защитить экипаж от огня крупнокалиберных пулемётов, а самый сильный элемент башни — маска, пробивалась 75-миллиметровым снарядом с дистанции в 1400 метров.

Вооружение 

Вооружением Strv m/42-57 являлось 57-миллиметровое зенитное орудие, с хорошими баллистическими качествами и поражающим свойствами аналогичными 75-мм орудиям. Также танк имел барабан заряжания, подобный установленному на АМХ-13.

Двигатели и трансмиссия 

На танк устанавливалось два бензиновых шестицилиндровых двигателя Scania-Vabis 607, общей мощностью в 340 л.с. Удельная мощность составляла 13,1 лошадиной силы, что позволяло танку развивать скорость до 45 км/ч по дороге.

В массовой культуре

В компьютерных играх 
Присутствует в ММО-играх World of Tanks и World of Tanks Blitz как шведский премиум-танк 6 уровня.

См. также

Источники 

Средние танки